Гартвиг Фреймунд Пец (28 марта 1822, Байройт, Бавария — 17 апреля 1892, Мюнхен) — германский баварский , историк культуры и научный писатель-краевед.

Биография 

Гартвиг Фреймунд Пец родился в богатой семье. В детстве хотел стать художником, но не пошёл против воли родителей, видевших для него другое будущее, и получил экономическое образование: сначала учился в гимназиях в родном городе, Регенсбурге и в Мюнхене, затем окончил университет в Эрлангене, где изучал экономику, богословие и право. Был сначала финансовым комиссаром во Франконии, затем сотрудником министерства финансов в Верхней Баварии. В 1859—1860 годах работал в Тростберге, в 1860—1882 годах в Траунштейне и в 1882—1892 годах в Мюнхене. Дослужился до чина регирунгсрата.

Деятельность 

Гартвиг Фреймунд Пец раписал ряд историко-географических работ, посвящённых Баварии. Самой известной является его работа «Бавария» (1860—1868). Занимался также исследованиями христианского искусства.

Примечания

Литература 
 

Историки Германии